Gaudin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean François Aimé Théophile Philippe Gaudin
 Jean François Aimée Gottlieb Philippe Gaudin